Ве́рнер Кон (; ) — канадский социолог, специалист по политической социологии. Получил известность как исследователь политической истории евреев и культуры цыган.

Биография 
В 1951 году получил бакалавра наук по социологии в Городском колледже Нью-Йорка.

В 1954 году получил степень магистра гуманитарных наук, защитив в Новой школе социальных исследований диссертацию по теме «Свидетели Иеговы как пролетарская секта» (). А. Л. Дворкин отмечал, что в этой работе Кон, проанализировав вероучительную литературу свидетелей Иеговы, установил связь их теологии с высокими показателями криминальности в их же среде, и пришёл к выводу, что «насилие, которое они изображают как совершаемое другими, в большей степени является проекцией их собственных импульсов».

В 1956 году в Новой школе социальных исследований получил степень доктора философии, защитив диссертацию по теме «Политические расклады американского еврейства» ().

В 1960—1986 годах — профессор кафедры антропологии и социологии Университета Британской Колумбии. В настоящее время профессор-эмерит.

Научная деятельность 
Кон сосредоточил свою исследовательскую деятельность вокруг социологического изучения еврейского и других малых политических движений.

Кроме этого, он проявлял большой интерес к цыганам, которых впервые увидел в 1966—1967 годах во время отдыха во Франции. В дальнейшем он вернулся в Европу для изучения цыганской культуры и языка. Здесь он установил тесные связи с учёными цыганского происхождения, что переросло в плодотворное сотрудничество, вылившееся в множество статей в научных журналах и выпуску в 1973 году обширной монографии, где были обобщены итоги многолетних полевых исследований.

Научные труды

Монографии

Статьи 

 Cohn W. Zionist Youth Movements in America, Student Zionist, 1950, vol. 8, no. 1, pp. 21-27
 Cohn W. Jehovah’s Witnesses as a Proletarian Movement , 1955, vol. 24, no. 3, pp. 281—298. (перепечатана в American Scholar Reader, ed. by Hiram Haydn and Betsy Saunders, N.Y. Atheneum, 1960).
 Cohn W. Jehovah’s Witnesses and Racial Prejudice, Crisis, 1956, vol. 63, no. 1, pp. 5-9.
 Cohn W. Jesuits and Jews, Chicago Jewish Forum, 1956, vol. 14, no. 3, pp. 158-63.
 Cohn W. Social Stratification and the Charismatic, Midwest Sociologist, 1958, vol. 21, no. 1, pp. 12-8.
 Cohn W. The Politics of American Jews, in The Jews, Social Patterns of an American Group, M. Sklare, ed., Free Press, 1958, pp. 614—626.
 Cohn W. On the Language of Lower-Class Children, School Review, 1959, vol. 67, no. 4, pp. 435-40. (Reprinted in 1) Education and Social Crisis, ed. by E. T. Keach, et al., 1967; 2) as Reprint CON-A, Selected Academic Readings).
 Cohn W. Jewish Political Attitudes — Their Background, " Judaism, 1959, vol. 8, no. 4, pp. 312—322.
 Cohn W. Social Status and the Ambivalence Hypothesis: Some Critical Notes and a Suggestion, American Sociological Review, 1960, vol. 25, no. 4, pp. 508—513. (Reprinted in Social Stratification in the United States, ed. by Roach, Gross, and Gurrslin, Prentice-Hall, 1969).
 Cohn W. Is Religion Universal ? Problems of Definition, Journal for the Scientific Study of Religion, 1962, vol. 2, no. 1, pp. 25-33. (Also published in German translation in International Yearbook for the Sociology of Religion, vo. 2, 1966).
 Cohn W. "What is Religion ? An Analysis for Cross-Cultural Comparison, " Journal of Christian Education, 1964, no. 2-3, pp. 116—138.
 Cohn W. Publication and Due Process, " CAUT Bulletin, 1967, vol. 16, no. 2, pp. 44-52.
 Cohn W. «'Religion' in Non-Western Cultures ?,» , 1967, vol. 69, no. 1, pp. 73-76.
 Cohn W. "Research Note: A Movie of Experimentally-Produced Glossolalia, " Journal for the Scientific Study of Religion, 1967, vol. 6, no. 2, p. 270. (Reports on a movie produced by W. Cohn which is available for loan through the Audio-Visual Services at the University of British Columbia.)
 Cohn W. Personality, Pentecostalism, and Glossolalia: A Research Note on Some Unsuccessful Research, " Canadian Review of Sociology and Anthropology, 1968, vol. 5, no. 1, pp. 36-39.
 Cohn W. "On the Problem of Religion in Non-Western Cultures, " International Yearbook for the Sociology of Religion, 1969, vol. 5, pp. 7-19.
 Cohn W. "Some Comparisons Between Gyspy (North American rom) and American English Kinship Terms, " , 1969, vol. 71, no. 3, pp. 476—482.
 Cohn W. La persistance d’un group paria relativement stable: quelques reflexions sur les tsiganes nord-américains Etudes Tsiganes, 1970, vol. 16, nos. 2-3, pp. 3-23.
 Cohn W. "Mariage chez les rom nord-américains: quelques conséquences du 'prix de la mariée, " Etudes Tsiganes, 1972, vol. 18, no. 2-3, pp. 4-11.
 Cohn W. «Marko and Moso, A Gypsy Tale from Canada told by Biga», Journal of the Gypsy Lore Society, 1972, vol. 51, nos. 1-2, pp. 13-27. German translation (partial) in Zigeunermärchen aus aller Welt, Erste Sammlung, Heinz Mode, ed., Insel-Verlag, Leipzig, 1983, pp. 156-61.
 Cohn W. "Some Weaknesses in the Jewish Community of Vancouver, " Jewish Western Bulletin, April 26, 1974, pp. 2, ff.
 Cohn W. "Jewish Outmarriage and Anomie: A Study in the Canadian Syndrome of Polarities, " Canadian Review of Sociology and Anthropology, 1976, vol. 13, no. 1, pp. 90-105. (Reprinted in People, Power and Process, A Reader, ed. by Alexander Himelfarb and C. James Richardson, Toronto: McGraw-Hill Ryerson, 1980, pp. 35-52).
 Cohn W. "Human Rights in China, " (correspondence), New York Review of Books, 1977, vol. XXIV, no. 16, October 13, pp. 45-6.
 Cohn W. «Concerning 'Impressions of Agricultural Development in a North China County,'» (correspondence), Pacific Affairs, 1977, vol. 50, no. 4, Winter 1977—1978, pp. 680-1.
 Cohn W. On Inequality in Canada, " Canadian Review of Sociology and Anthropology, 1978, vol. 15, no. 3, pp. 399—401.
 Cohn W. Participation in China, " Problems of Communism, " 1979, vol. XXVIII, no. 1 (Jan.-Feb.), pp. 75-79.
 Cohn W. «Has China Failed ?,» (correspondence), New York Review of Books, 1979, vol. XXVI, no. 12, (July 19), p. 44.
 Cohn W. Review of "The Kalderas in Eastern Canada, " by Matt and Sheila Salo, Canadian Ethnic Studies, 1979, vol XI, no. 1, pp. 182—184.
 Cohn W. "English and French Canadian Public Opinion on Jews and Israel: Some Poll Data, " Canadian Ethnic Studies, 1979, vol. XI, no. 2 (1979), pp. 31-48.
 Cohn W. "Equivocation in the Study of Totalitarianism, " Survey, 1980, vol. 25, no. 3 (112), Summer 1980, pp. 179—188.
 Cohn W. "The Aryans of Jean-Paul Sartre: Totalitarian Categories in Western Writing, " Encounter, vol. LVII, no. 6 (Dec. 1981), pp. 86-91.
 Cohn W. "The Name Changers, " Forum, No. 50 (Winter 1983/4), pp. 65-71.
 Cohn W. "What’s in a Name: A Comment on Himmelfarb, Loar, and Mott, « Public Opinion Quarterly, 1984, vol. 48, pp. 660-5.
 Cohn W. »'A Clear Provocation': Esoteric Elements in Communist Language, " Encounter, vol. LXIV, no. 5 (May), pp. 75-78.
 Cohn W. «The Persecution of Japanese Canadians and the Political Left in British Columbia, December 1941 — March 1942,» B.C. Studies, No. 68, Winter 1985—1986, pp. 3-22.
 Cohn W. The Hidden Alliances of Noam Chomsky, New York, Americans for a Safe Israel. (see below, Partners in Hate, 1995)
 Cohn W. «Bearers of a Common Fate ? The 'Non-Aryan Christian' Fate-Comrades of the Paulus-Bund, 1933—1939,» Leo Baeck Institute Yearbook, 1988, volume XXXIII, pp. 327—366.
 Cohn W. "The Hidden Alliances of Noam Chomsky, " (in Hebrew), Nativ, 1988, vol. 1, no. 5 (November) pp. 29-35. Note: This is a partial Hebrew translation of the pamphlet shown above.
 Cohn W. "From Victim to Shylock and Oppressor: The New Image of the Jew in the Trotskyist Movement, " Journal of Communist Studies, 1991, vol. 7, no. 1, March, pp. 45-67.
 Cohn W. "Truth in Genealogy, " Search, 1991, vol. 11, no. 1 (Spring 1991), pp. 4-5
 Cohn W. The Hidden Alliances of Noam Chomsky, " in With Friends Like These, Edward Alexander, editor, S.P.I. Books, New York, pp. 99-130. Note: This is an abbreviated version of the 1988 publication by the same name.
 Cohn W. "Private Stacks, Public Funding, " American Libraries, vol. 24, no 2, February 1993, pp. 182—184.
 Cohn W. "The Myth of Gypsy Nationalism, " (communication) Nationalities Papers, 1993, vol. XXI, no. 2 (Fall 1993), pp. 281—286.
 Cohn W. "When the Constitution Fails on Church and State: Two Case Studies, " 6 Rutgers Journal of Law and Religion. 1.2

Рецензии 

 Cohn W. Review of "Jehovah’s Witnesses, The New World Society, " by Marley Cole, The New Leader, 1955, vol. 38, no. 41, pp. 24-26.
 Cohn W. Review of "For Zion’s Sake: A Biography of Judah L. Magnes, by Norman Bentwich, Chicago Jewish Forum, 1955, vol. 14, no. 1, pp. 68-69.
 Cohn W. Review of "Scapegoat of Revolution, by Judd L. Teller, Chicago Jewish Forum, 1955, vol. 14, no. 2, pp. 129—130.
 Cohn W. Review of "The Political Behavior of American Jews, " by Lawrence H. Fuchs, Commentary, 1956, vol. 22, no. 3, pp. 284—286.
 Cohn W. Review of "Billy Sunday Was His Real Name, " by William McLoughlin, Jr., Chicago Jewish Forum, 1956, vol. 14, no. 3, pp. 188—189.
 Cohn W. Review of "The Bridge, A Yearbook of Judaeo-Christian Studies, " by J. M. Oesterreicher, ed., Chicago Jewish Forum, 1956, vol. 15, no. 2, pp. 134—135.
 Cohn W. Review of "Taboo, " by Franz Steiner, American Sociological Review, 1957, vol. 22, no. 1, p. 132.
 Cohn W. Review of "The Doukhobors of British Columbia, " by Harry B. Hawthorn, ed., Chicago Jewish Forum, vol. 15, no. 3, pp. 192—193.
 Cohn W. Review of "The Fight for Fluoridation, " by Donald McNeil, Commentary, 1957, vol. 24, no. 3, pp. 280—282.
 Cohn W. Review of "St. Ignatius Loyola, " by James Brodrick, Commentary, 1957, vol. 23, no. 3, pp. 298—300.
 Cohn W. Review of "Christianity and Anti-Semitism, " by Nicholas Berdyaev, Midwest Sociologist, 1958, vol. 20, no. 2, pp. 118—119.
 Cohn W. American Catholicism Today, " (review article), Commentary, 1959, vol. 27, no. 2, pp. 173—176.
 Cohn W. Review of "A Razor for a Goat: Problems in the History of Witchcraft and Diabolism, " by Elliott Rose, Canadian Literature, 1963, no. 16, pp. 80-81.
 Cohn W. Review of "Die Lotus-Lehre und die modernen Religionen in Japan, " by Werner Kohler, Pacific Affairs, 1963, vol. 36, no. 3, pp. 312—313.
 Cohn W. Review of "German Catholicism and Hitler’s Wars, " by Gordon Zahn, Sociological Quarterly, Fall. 1964
 Cohn W. Review of "European Social Class: Stability and Change, " ed. by Bernard Barber and Elinor G. Barber, Social Forces, 1966, vol. 44, no. 3, pp. 432—433.
 Cohn W. Review of "System, Change and Conflict, " by N. J. Demerath and R. A. Peterson, eds., Social Forces, 1968, vol. 47, no. 2, pp. 244—245.
 Cohn W. Review of "Race Relations, " by Michael Banton, Current Anthropology, 1969, vol. 10, no. 2-3, p. 203.
 Cohn W. Review of "Japan’s Invisible Race: Caste in Culture and Personality, " by George DeVos and Hiroshi Wagatsuma, Journal of the Gypsy Lore Society, 1971, vol. 50, no. 3-4, pp. 157—158.
 Cohn W. Review of "Gypsy Politics and Social Change, " by Thomas Acton, Contemporary Sociology, 1976, vol. 5, no. 1, p. 56
 Cohn W. Review of "Mao Tse-tung in the Scales of History, " ed. by Dick Wilson (review article), Worldview, 1978, vol. 21, no. 4, pp. 53-55.
 Cohn W. Perspectives on Communist Totalitarianism, « (review article), Problems of Communism, XXIX, 1980, no. 5 (Sept. — Oct 1980), pp. 68-73.
 Cohn W. The View from Inside'» (correspondence; review of «The View from Inside: A French Communist Cell in Crisis» by Jane Jenson and George Ross) Times Literary Supplement, Sept. 27, 1985, p. 1063.
 Cohn W. "The Jews are Bad, " (review of "Jewish History, Jewish Religion, " by Israel Shahak), Israel Horizons, 1994, vol. 42, no. 3 of 4 (sic), Autumn, pp. 28-9.
 Cohn W. Review of "L'étoile touge de David. Les Juifs communistes in France, " by Jacques Frémontier. American Communist History, vol. 4 no. 2, December, pp. 267—270.

Примечания

Литература 
 

Преподаватели Университета Британской Колумбии
Социологи Канады
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Выпускники Новой школы
Исследователи Холокоста
Иммигрировавшие в Канаду из Германии